Тауэрс () — имя собственное; распространено в виде фамилий, названий и топонимов.
 Тауэрс, Констанс (род. 1933) — американская актриса и певица, номинант на премию «Эмми».
 Мур-Тауэрс, Кирстен (род. 1992) — канадская фигуристка выступающая в парном катании с Майклом Маринаро.

Архитектурные сооружения 
 Алматы Тауэрс — многофункциональный бизнес-комплекс в Алма-Ате, Казахстан.
 Джумейра Эмирейтс Тауэрс — 56-этажная пятизвёздная гостиница в Дубае, ОАЭ.
 Риалто-Тауэрс — комплекс высотных офисных зданий в Мельбурне, Австралия.

См. также 
 Чартерс-Тауэрс — город в восточной части австралийского штата Квинсленд, центр одноимённого района местного самоуправления. 
 Тауэр